Umberto es un nombre masculino, Humberto, en su forma italiana, puede hacer referencia a:

 Umberto Boccioni, pintor y escultor italiano; 
 Umberto Eco, semiólogo, escritor y filósofo italiano; o
Umberto Lebrija, músico, y director de una banda que toca principalmente en Lebrija.

nl:Umberto